Steinhöfel steht für:
 Steinhöfel, Gemeinde  im Landkreis Oder-Spree
 Steinhöfel (Angermünde), Ortsteil der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark

Orte in Polen:
 Kamienny Most (Chociwel) (ehemals Steinhöfel im Landkreis Saatzig, Pommern), Ort in der Woiwodschaft Westpommern 
 Przysieka (Zwierzyn) (ehemals Steinhöfel im Landkreis Friedeberg (Neumark), Mark-Brandenburg), Ort in der Woiwodschaft Lebus

Personen:
 Andreas Steinhöfel (* 1962), deutscher Kinder- und Jugendbuchautor und Übersetzer
 Elke Steinhöfel (* 1940), deutsche Beamtin, Bremer Bürgerschaftsabgeordnete (SPD)
 Ingo Steinhöfel (* 1967), deutscher Gewichtheber
 Joachim Steinhöfel (* 1962), deutscher Rechtsanwalt
 Lars Steinhöfel (* 1986), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Schloss Steinhöfel